Barry kan syfta på:

 Barry (musikalbum av Barry Manilow) – ett musikalbuma från 1980 av Barry Manilow
 Barry (TV-serie) – en amerikansk svart komediserie från  2018 på HBO

Personer
 Madame du Barry (1743–1793), en fransk kurtisan

Geografi

Antarktis 

 Barry Island, Antarktis,

Frankrike 

 Barry, Hautes-Pyrénées, kommun,

Storbritannien 

 Barry, Wales, stad och centralort i kommunen Vale of Glamorgan,

USA 

 Barry, Illinois, Pike County, 
 Barry, Texas, Navarro County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar